Hofkanzlei steht für 
 das Sekretäriatsbüro eines Monarchen, siehe Kanzlei

historische Behörden:
 Böhmische Hofkanzlei
 Österreichische Hofkanzlei
 Reichshofkanzlei
 Ungarische Hofkanzlei